Windows XP Starter Edition é uma versão reduzida e muito limitada e altamente criticada na época de seu lancamento do sistema operacional da Microsoft, para tentar combater a pirataria, fato esse que não combateu a pirataria, pelo contrário teve um efeito contraditório, porque a medida em que o usuário do sistema se tornava  avançado, percebia a alta limitação do sistema recorria a softwares piratas, o Windows XP Starter Edition tinha um apelido no meio geek e entre profissionais de TI de 'miserable edition' ou edição miserável,e se tornar mais atrativo financeiramente. Desenvolvido em 2004 sobre a plataforma Windows XP Home originalmente com foco para o mercado asiático, passa a ser distribuído gradualmente em países com altos índices de cópias ilegais, ou então onde a Microsoft sente a necessidade de intensificar sua presença de mercado.

Para que não competisse com as versões comerciais do Windows, foi imposta a limitação de serem executados apenas três programas por vez, tendo cada um direito a três janelas (ou seja, limite máximo de nove janelas em execução). E recursos ocultos do sistema bloqueados.

Características 
 O sistema roda em máquinas que possuem até 512 MB de memória RAM; processadores Intel Celeron, AMD Duron, Geode, Semprom, ou similares e é compatível com monitor VGA.
 Não é possivel alterar os temas (o tema cinza do Windows é padrão e não pode ser mudado);
 Não possui o recurso de conta de usuário.
 Além dos recursos de comunicação avançados - correio eletrônico, navegador Internet e mensagens instantâneas - o usuário pode realizar atividades de entretenimento, como armazenamento e compartilhamento de fotos digitais, jogos eletrônicos, funções de áudio e vídeo, entre outros.
 Gerenciamento de tarefas simplificado. Os usuários domésticos que não estão familiarizados com o computador podem abrir até 9 janelas em 3 programas simultaneamente. Não há suporte p/ a instalação de redes domésticas ou outros recursos mais avançados, tais como a possibilidade de se registrarem várias contas de usuário em um mesmo computador.
 Não possui suporte a processadores Pentium 4 com HT Tecnology ou similar.
 Não possui suporte a placa de vídeo.
 Não é possível alterar as propriedades da barra de tarefas.
 Não possui a função ClearType.

Recursos presentes
 Conexão à Internet: permite conexão à Internet por linha discada, banda larga ou rede sem fio;
 Segurança: inclui todos os recursos avançados de segurança do Service Pack 2, o que protege o computador de maneira pró-ativa.
 Através do recurso de "Atualizações Automáticas" o usuário tem acesso às últimas atualizações críticas de segurança;
 O Windows XP Starter Edition já vem com as configurações de instalação avançadas pré-definidas e firewall do Windows XP ativado, por padrão sendo que não é possível desativa-lo ou substitui-lo .
 Comunicação: acesso a comunicação em tempo real via comunicador instantâneo Windows Messenger;
 Fotografia digital: os usuários podem conectar uma câmera digital no PC e facilmente acessar as ferramentas de arquivamento de imagens, e, ainda, trocar arquivos com familiares e amigos, colocar as fotos em Web sites, ou imprimir eles mesmos em impressoras compatíveis com o Windows XP;
 Música e vídeo digitais: inclui o Windows Media Player, que permite aos usuários ouvirem música e assistirem a vídeos;
 Windows Movie Maker que permite aos usuários criarem ou editarem vídeos caseiros
 A resolução da tela é limitada ao máximo de 1024 X 768 pixels na versão brasileira. No exterior esta limitação é de 800 x 600.

Starter Edition no Brasil 

A versão reduzida do popular sistema operacional da Microsoft começa a ser adaptada para o mercado brasileiro, especialmente para o programa de inclusão digital do governo federal brasileiro chamado inicialmente de PC Conectado e, posteriormente, de Computador para Todos. Técnicos do governo, no entanto, rejeitam tal proposta, dadas as limitações de uso (e mesmo o risco de segurança digital que o usuário corre), decidindo adotar apenas sistemas operacionais livres, como o Linux. A Microsoft se desagradou com tal decisão e ameaçou processar o governo por isso. No entanto, desistiu de tal opção e começou a desenvolver uma versão de Windows Pré-Pago. Mas continua sendo distribuidas e redes varejistas como "Casas Bahias etc"
Mesmo com essa polêmica, computadores a preços reduzidos estão sendo comercializados com tal versão de sistema operacional, graças à chamada MP do Bem do governo federal. Uma das fabricantes, a Positivo Informática, anunciou que em poucas semanas foram vendidas cerca de vinte e cino mil unidades equipadas com o Starter Edition.

O Windows XP Starter Edition obteve um médio exito (foram vendidas 1 milhão de copias do sistema), e foi substituído em 2006 pela versão baseado no Windows Vista.

Marca d'água 

Existe nesta edição uma característica muito comum em softwares shareware: uma marca d'água com o logotipo do Windows e o texto "Windows XP Starter Edition" aparece sempre acima de todos os programas em execução ao lado direito embaixo, uma poluição visual que atrapalha razoavelmente o uso do sistema. Essa edição não é vendida em lojas, ela existe somente pré-instalada em computadores.Starter Edition quer dizer Edição para iniciantes.O Microsoft Windows XP Starter Edition não é mais vendido hoje, dando lugar ao Windows 7 Starter Edition.

Ver também 
Windows XP
Vista Starter Edition
Windows 7

Starter Edition